Zhongli peut faire référence à : 
 Luo Zhongli (né en 1948), peintre chinois de compositions animées.
 Zhongli Quan, l’un des huit immortels, divinités du taoïsme et de la religion populaire chinoise.
  (né en 1957), géologue chinois.
 Zhongli, ville de Taïwan